Osorno est une ville du Chili.
Osorno est une province du Chili.
L'Osorno est un volcan du Chili.
Osorno la Mayor est une ville d'Espagne.